Big Creek Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Creek Point (Idaho County, Idaho, 2141 m)
 Big Creek Point (Idaho County, Idaho, 2340 m)
 Big Creek Point (Valley County, Idaho)